Фамилия
 (1682 — 1738) — французский композитор эпохи барокко 
Топоним
Муре (Бельгия) — деревня в муниципалитете Гистел в Западной Фландрии, Бельгия

Муре (Франция) — коммуна в департаменте Аверон, Франция